New Zealand Open ist der Name folgender Sportwettbewerbe:

 New Zealand Open (Badminton)
 New Zealand Open (Darts)
 New Zealand Open (Golf)
 New Zealand Open (Squash)